Sorsaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sorsaluoto (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
 Sorsaluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar